Joseph de Ferraris (1726-1814), een Oostenrijks maarschalk, cartograaf en vrijmetselaar
 Ferraris, een Italiaans historisch merk van motorfietsen